Купіль — посудина з водою, в яку опускають дитину при церковному обряді хрещення;
 Купіль — тепла вода для купання, також саме купання, кімната для купання, ванна;
 Купіль — село у Волочиському районі Хмельницької області;
 Купіль — мала річка в Україні.

Див. також 
 Купель — село в Рокитнівському районі Рівненської області

Примітки